Магура е дума от влашки произход, означаваща отделна планина. Предполага се, че е заимствана през VI век от славянската дума „могила“. С мигрирането на власите се разпространява из Карпатите. Среща се в имената на много географски обекти, особено на планински вериги, масиви, върхове.

Може да се отнася за някое от следните понятия.

Места в България:
 Магура – облагородена пещера в България, област Видин, община Белоградчик
 Магура – старо име на с. Загражден, община Гулянци, област Плевен, България
Други места в Европа:
 Магура – (част от) собствено име на планина или връх (главно в Карпатите)
 Магура – собствено име на 6 защитени територии в Карпатите на Украйна
 Магура – собствено име на населени места (в Карпатите) на Румъния
Магура – кратко име на карпатския Магурски национален парк, Полша
 „Магура“ – кратко име на Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG, Германия
 Магура – метеорит, паднал в Карпатите на Словакия (1830-те/1840-те)
Други места извън Европа:
Магура – ледник на о. Ливингстън, Антарктика, наречен на пещерата
 Магура – град в Бангладеш, област Кхулна, център на окръг Магура
Център Магура - български културен център в Чикаго
Други:
Магура – фамилно/родово име или псевдоним

Източници